Nyilas ist der Name folgender Orte:
 ungarischer Name des slowakischen Ortes Hnilec (Ort)

Nyilas ist der Familienname der folgenden Personen:
 Tibor Nyilas (1914–1986), US-amerikanischer Fechter